Pamijahan (Plumbon), een plaats in Indonesië
Pamijahan (Bantarkalong), een plaats in Indonesië
Pamijahan (Ciawigebang), een plaats in Indonesië
Pamijahan (Pamijahan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing